Дама́ск:
 Дамаск — столица Сирии.
 Дамаск (мухафаза) — провинция в Сирии.
 Арамейский Дамаск — арамейское государство древней Сирии. Существовало в X—XIII веке до н. э.
 Государство Дамаск — государство, образованное на территории французского мандата в Сирии в 1920—1924 годах.
 Дамасская сталь — особый вид стали, из которого изготавливались доспехи и оружие.
 Международный аэропорт Дамаск — крупнейший аэропорт Сирии.
 Дамаск (мифология) — персонажи древнегреческой мифологии, эпонимы Дамаска.